El término ruso (o su femenino, rusa) puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 Lo perteneciente o relativo a Rusia, país euroasiático.
 El pueblo ruso, un grupo étnico eslavo oriental.
 El idioma ruso, una lengua perteneciente al grupo de lenguas eslavas orientales, hablada actualmente en Rusia y por algunos sectores de población en los Estados postsoviéticos.
 El alfabeto ruso, la variante del alfabeto cirílico usada para escribir el idioma ruso.
 Ruso, una ciudad ubicada en el condado de McLean, en el estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).
 El Ruso, una playa en la provincia de Granada (España).
 El Ruso, un supervillano ficticio de Marvel Comics de la serie The Punisher.
 Rusa, género de cérvidos del sudeste de Asia.

Enlaces externos